Схурман () — фамилия нидерландского происхождения. Известные носители:

 Схурман, Анна Мария ван (1607—1678) — немецкая и нидерландская поэтесса, гравёр, разносторонний учёный.
 Схурман, Фриц Ханс Эрих (1898—1972) — нидерландский композитор и дирижёр.
 Схурман, Адриан (1904—1998) — нидерландский органист и композитор.

Примечания